истребительный авиационный Печенгский Краснознамённый полк имени    — авиационный полк в составе Военно-воздушных сил Северного флота во время Великой Отечественной войны.

История наименований полка 
 72-й смешанный авиационный полк ВВС ВМФ (23.12.1939);
 72-й смешанный авиационный Краснознамённый полк ВВС ВМФ (16.09.1941)
 2-й гвардейский смешанный авиационный Краснознамённый полк ВВС ВМФ (18.01.1942);
 2-й гвардейский смешанный авиационный Краснознамённый полк ВВС ВМФ имени Б. Ф. Сафонова (18.06.1942);
 2-й гвардейский истребительный авиационный Краснознамённый полк ВВС ВМФ имени Б. Ф. Сафонова (14.10.1942);
 2-й гвардейский истребительный авиационный Печенгский Краснознамённый полк ВВС ВМФ имени Б. Ф. Сафонова (31.10.1944);
 174-й гвардейский истребительный авиационный Печенгский Краснознамённый полк ВВС ВМФ имени Б. Ф. Сафонова (28.04.1948);
 174-й гвардейский истребительный авиационный Печенгский Краснознамённый полк ПВО имени Б. Ф. Сафонова (04.02.1957);
 Войсковая часть (полевая почта) 49207.

История 

Полк сформирован на Северном флоте на аэродроме Ваенга по приказу Народного комиссара   от 23 декабря 1939 года как  авиационный  , став первым авиаполком ВВС СФ, на базе двух истребительных эскадрилий на самолётах И-15бис и одной бомбардировочной на самолётах СБ (4-я оиаэ 70-й авиабригады, 2-я иаэ 15-го иап и 5-я сбаэ 147-й сбабр).

Приказом   от 18 января  полк преобразован во 2-й гвардейский смешанный Краснознамённый авиационный   иногда встречается аббревиатура 14 октября 1942 года, в связи с выводом из его состава  и  минно-торпедной эскадрилий для формирования на их основе   переименован во  истребительный Краснознамённый авиационный  Северного флота.

В декабре 1942 года, ввиду гибели командира полка Сафонова, полку присвоено его имя.

В 1943 году полк вошёл в состав 6-й истребительный авиадивизии ВВС СФ.

 полку в числе ряда других частей и соединений, принимавших участие в Петсамо-Киркенесской операции, присвоено почётное наименование Печенгского и стал именоваться — 2-й гвардейский авиационный Печенгский Краснознамённый полк имени Б. Ф. Сафонова ВВС СФ.

29 апреля  на основании циркуляра начальника Генштаба  от  и приказа командующего СФ от  — преобразован в 174-й гвардейский истребительный Печенгский Краснознамённый авиационный полк   флота. 04 февраля  на основании приказа командующего СФ  —  исключён из состава  и передан в Северный корпус ПВО страны (с  —  Краснознамённая ).

  командиром звена полка, гвардии капитаном  В. А. Поляковым на истребителе МиГ-19 над Баренцевым морем был сбит самолёт-разведчик ERB-47H Stratojet (регистрационный номер 53-4281, 38-я стратегическая разведывательная эскадрилья ВВС США) вторгшийся в воздушное пространство СССР и не подчинившийся командам с советской стороны. Четыре члена экипажа ERB-47H погибли, ещё два были спасены советской стороной и освобождены в 1961 году.  «За выполнение боевого задания по уничтожению самолета-разведчика США, вторгшегося в пределы Советского Союза», Василий Поляков был награждён орденом Красного Знамени.

01 сентября   (в  войска ПВО объединены с ВВС) расформирован в соответствии с директивой первого заместителя  от 

После расформирования полка именной самолёт  имени дважды Героя Советского Союза  передан в музей военно-воздушных сил Северного флота.

Вооружение 
Изначально полк получил истребители     бомбардировщики СБ,  и торпедоносцы  В дальнейшем был перевооружён на истребители иностранного производства: «Харрикейн»,  «Киттихоук»,  «Аэрокобра».По состоянию на 09 мая  в полку, дислоцировавшемся на  насчитывалось   истребителя  «Аэрокобра» и  «Харрикейн».

Командиры 
 полковник  (июнь 1941 — декабрь 1941);
 капитан  (январь 1942 — март 1942);
 подполковник  (20 марта 1942 — 30 мая 1942);
 гвардии майор  (01 июня 1942 — 06 ноября 1942);
 гвардии капитан  (20 декабря 1942 — 03 мая 1943);
 гвардии майор Антонов Иван Фёдорович (5 — 12.1943)
 гвардии подполковник Маренко, Дмитрий Фёдорович (1944—1947).

Награды 
 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР 72-й смешанный авиационный полк ВВС ВМФ награждён орденом Красного Знамени.

Почётные звания 
18 января 1942 года за мужество и героизм, проявленные личным составом в боях с немецкими захватчиками, приказом НК ВМФ СССР № 10 полк преобразован во 2-й гвардейский смешанный авиационный полк ВВС ВМФ.

Почётные наименования 
 18 июня 1942 года приказом НК ВМФ СССР № 01376 2 гвардейскому Краснознамённому смешанному авиационному полку присвоено имя его командира Б. Ф. Сафонова (погиб 30.05.1942 в воздушном бою).
 31 октября 1944 года за отличие в боях за овладение городом Петсамо (Печенга) приказом ВГК № 0354 полку присвоено почётное наименование «Печенгский».

Герои Советского Союза и Российской Федерации 
   подполковник Сафонов Борис Феоктистович (дважды: 16 сентября 1941, 14 июня 1942 — посмертно)
 гвардии капитан Адонкин Василий Семёнович (1944)
 гвардии старшина Бадюк Михаил Михайлович (1944)
 гвардии капитан Балашов Вячеслав Павлович (1943)
 гвардии младший лейтенант Бокий Николай Андреевич (1943)
 гвардии капитан Диденко Николай Матвеевич (1944)
 гвардии лейтенант Климов Павел Дмитриевич (1943)
 гвардии капитан Коваленко Александр Андреевич (1942)
 гвардии капитан Коломиец Пётр Леонтьевич (1944)
 гвардии капитан Курзенков Сергей Георгиевич (1943)
 гвардии капитан Орлов Павел Иванович (1943)
 гвардии капитан Покровский Владимир Павлович (1943)
 гвардии капитан Сахаров Павел Иванович (1944)
 гвардии капитан Сгибнев Пётр Георгиевич (1942)
 гвардии капитан Сорокин Захар Артёмович (1944)
 гвардии капитан Стрельников Василий Поликарпович (1945)

Литература 
  Крылья Северного флота. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1976. — 
  В небе Заполярья: О дважды Герое Советского Союза  — : Политиздат, 1983. — 
  Реквием каравану  — : АСТ, Вече, Харвест, 2008. —

Примечания

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Фотогалерея истребителей 2-го Гв. ИАП СФ
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны
 https://web.archive.org/web/20071225233216/http://gviap.narod.ru/index.html

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части, награждённые орденом Красного Знамени
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1948 году
Участники Петсамо-Киркенесской операции